

Architettura 
 Villa Tatti – villa di Turbigo
 Villa I Tatti – villa di Firenze

Geografia 
 Tatti – frazione del comune italiano di Massa Marittima, in Toscana
 Macchia di Tatti - Berignone – area naturale protetta della Toscana

Persone 
 Francesco de Tatti – pittore italiano
 Jacopo Tatti detto il Sansovino – architetto e scultore
 Luigi Tatti – architetto, ingegnere e storico dell'architettura italiano
 Tomaso Tatti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano